Il doppio del torneo di tennis Open Diputación 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Satoshi Iwabuchi e Oleg Ogorodov che hanno battuto in finale Noam Behr e Eyal Erlich 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Ben Ellwood /  Grant Silcock (primo turno)
 Jeff Coetzee /  Damien Roberts (semifinali)

 Ota Fukárek /  Noam Okun (quarti di finale)
 Bobby Kokavec /  Gouichi Motomura (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Diputación 1999